Tanzhesi (kinesiska: 潭柘寺, 潭柘寺镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 33 kilometer väster om stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Tanzhesi är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Mentougou,  km nordost om Tanzhesi. Trakten runt Tanzhesi består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking
WP:Projekt Kina